Salenhof ist ein Ortsname:

 Salenhof (Haigerloch), forstliche Domäne im Stadtteil Trillfingen von Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Salenhof (Öhningen), zwei Orte im Gemeindeteil Wangen von Öhningen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Oberer Salenhof, Einzelhof
 Unterer Salenhof, Einzelhof
 Salenhof (Steinhausen an der Rottum), Einzelhof im  Gemeindeteil Bellamont von Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Salenhof (Titisee-Neustadt), Einzelhof im Stadtteil Schwärzenbach von Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg